Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

France 
49e régiment d'artillerie
49e régiment d'infanterie
49e régiment d'infanterie territoriale
 49e régiment de marche

Homonymie d'unités militaires